Molekulska formula -{C9H9NO2}- se može odnositi na:

 2,6-diacetilpiridin
 Fenil-2-nitropropen